

Geografia
 Arab – comune degli Stati Uniti d'America situato nella Marshall dello Stato dell'Alabama

Persone
 Ahmed Arab – ex calciatore francese naturalizzato algerino
 Samir Arab – calciatore maltese
 Mostafa Arab – ex calciatore iraniano
 Yazan Abu Arab – calciatore giordano

Altro
 Arab – autovettura prodotta in Inghilterra negli anni 1920

Pagine correlate
 Ərəb
 The Arab